Joseph Thorn ist der Name folgender Personen:

* Joseph Thorn (Politiker) (1883–1953), luxemburgischer Jurist und Politiker
 Joseph Thorn (Fußballspieler) (1895–??), luxemburgischer Fußballspieler